Женуяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Женуяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез